Manidens condorensis — вид травоядных птицетазовых динозавров, принадлежащих к группе Heterodontosauridae, живших в середине юрского периода в районе нынешней Аргентины.

Описание 

Вид был назван и описан в 2011 году Diego Pol, Oliver Rauhut и Marcos Becerra. Название рода происходит от латинского manus — «рука» и dens — «зуб», ссылаясь на то, что задние зубы имеют форму руки. Видовое название относится к месту находки, неподалёку от деревни Cerro Cóndor.

Голотип MPEF PV-3211, был найден зоологом Guillermo Rougier в двух километрах к западу от Серро Кондор (Cerro Cóndor) в провинции Чубут, в слоях формации Cañadón Asfalto. Датировки геологической формации очень неопределённые, до недавнего времени считалось, что они относятся к келловею — оксфорду и тогда находки имели бы возраст около 160 миллионов лет, но последние данные свидетельствуют о более раннем происхождении, где-то между ааленом и батом, от 171 до 167 миллионов лет, это говорит о том, что останки относятся к байоскому ярусу. Он состоит из частичного скелета с черепом и нижней челюстью. Сохранилось большинство элементов скелета: ряд шейных позвонков, позвоночника, крестца, левый плечевой пояс и таз. Череп очень раздавлен, в связи с чем точную форму трудно определить, тем не менее он явно относится к черепам семейства гетеродонтозавридов. Образец является зрелой особью. Помимо этого образца также имеются и другие находки: MPEF-PV 1719, MPEF-PV 1786, MPEF-PV 1718, MPEF-PV 3810 и MPEF-PV 38.

Manidens был небольшим двуногим травоядным динозавром, по оценкам длина его тела составляла от 130 до 150 сантиметров и масса менее килограмма. Череп имеет 18 сантиметров в длину.

Классификация 
По кладистическому анализу Manidens был помещён в семейство Heterodontosauridae, чуть выше африканских форм (Heterodontosaurus, Abrictosaurus, Lycorhinus) в родословной. Это предполагает раннее ответвление данной группы и распространение её по Гондване, возможно, уже в конце триаса, до раскола континентов. Небольшой размер Manidens предлагает тенденцию миниатюризации у ранних гетеродонтозавров.

Примечания 

Гетеродонтозавриды
Динозавры юрского периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из юрских отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2011 году